ToonMarty (Toon Marty en España) es un serie de televisión de dibujos animados canadiense producido por Sardine Productions. La serie se emitió en Teletoon en Canadá el 1 de mayo de 2017.

En Latinoamérica, la serie se estrenó en Nickelodeon el 6 de mayo de 2017. En España, la serie se estrenó en Nickelodeon el 8 de mayo de 2017. Dejó de transmitirse por culpa de los fondos gastados de 50 millones en la animación. Fue un fracaso y la cadena Teletoon dejó la animación

Personajes
 Marty 
 Burnie
 Holly
 Jack
 Suki

Reparto

Episodios

Referencias

Enlaces externos
ToonMarty en Teletoon

Series de televisión animadas de los años 2010
Series de televisión infantiles
Series de televisión animadas de Canadá
Series dobladas al español en México
Series dobladas al español en España